«I Look to You» — шостий студійний альбом американської R&B-діви Вітні Г'юстон. Реліз в Німеччині, Італії, Данії, Фінляндії, Швеції та Ірландії відбувся 28 серпня 2009, а в США альбом вийшов 31 серпня 2009.

Список пісень

Чарти

Річні чарти

Сертифікація і продажі

Джерела

Примітки 

Альбоми Вітні Г'юстон
Платинові музичні альбоми‎
Альбоми Arista Records
Альбоми, спродюсовані Трікі Стюартом